Gatesville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Gatesville Township (North Carolina)
 Gatesville Township (Oklahoma)